Kamera (lat. camera, od grč. ϰαμάρα: svod; sobica, izba) je uređaj za dobivanje slikovnih zapisa: 
 za snimanje filmova (filmska kamera), 
 videa (videokamera), 
 fotografija (fotoaparat, fotografski aparat, fotografska kamera). 

Kamerom se najčešće bilježi svjetlost odražena od snimanog predmeta, ali se gdjekad snima i u drugom području elektromagnetskog spektra: 
 infracrvena kamera, 
 termokamera, 
 rendgenska kamera. 

Već prema namjeni, kamera može značiti: 
 televizijska kamera, 
 fotogrametrijska kamera, 
 medicinskodijagnostička kamera i drugo. 

Prema vrsti zapisa kamera može značiti: 
 analogna kamera ili 
 digitalna kamera (digitalna video kamera, digitalni fotoaparat). 

Prema mjestu uporabe kamera može značiti: 
 podvodna kamera, 
 aerokamera, 
 endoskopska kamera i slično.

Izvori